Романово — деревня в Старицком районе Тверской области, входит в состав Степуринского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 11 км на юго-запад от центра поселения деревни Степурино и в 30 км на юго-восток от райцентра города Старицы.

История 
В 1834 году в селе была построена каменная Предтеченская церковь с 3 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Ушаковской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня являлась центром Романовского сельсовета Старицкого района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — центр Романовского сельского округа, с 2005 года — в составе Степуринского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая Церковь Иоанна Предтечи (1834).

Примечания 

Населённые пункты Старицкого района